Alessandra Moretti (née en 1973), personnalité politique italienne ; 
 Andrea Moretti (1972 - ), joueur de rugby à XV italien ;
 Attilio Moretti (né en 1950), footballeur professionnel français ;
 Bella Moretti (1989 - ), actrice de films pornographiques
 Cesare Moretti Sr. (1885 - ?), ancien coureur cycliste sur piste italien, père de Cesare Moretti Jr ;
 Cesare Moretti Jr. (1914-1985), ancien coureur cycliste sur piste, né italien et naturalisé américain ;
 Cristina Favre-Moretti (1963 - ), sportive suisse de ski-alpinisme, VTT marathon et course en montagne, sœur jumelle d'Isabella Crettenand-Moretti ;
 Cristoforo Moretti (fl 1451- v. 1475), peintre  italien du  ;
 Dionisio Moretti (1790-1834), dessinateur et graveur vénitien ;
 Donatella Moretti (1942-), chanteuse italienne ;
 Emiliano Moretti (1981 - ), footballeur italien ;
 Éric Dupond-Moretti (1961 - ), avocat pénaliste français ;
 Fabrizio Moretti (1980 - ), batteur de la formation new-yorkaise The Strokes ;
 Federico Moretti (1769-1839), militaire, compositeur et musicien ;
 Filomena Moretti (née en 1973), guitariste classique italienne ;
 Franco Moretti (né en 1950), savant littéraire, frère de Nanni Moretti;
 Giampiero Moretti (1940-2012), pilote automobile italien ;
 Giovanni Moretti, fondateur de la Carrozzeria Moretti SpA, constructeur automobile italien disparu ;
 Giuseppe Moretti (1782-1853), botaniste italien ;
 Isabella Crettenand-Moretti (1963 - ), sportive suisse de ski-alpinisme, VTT marathon et course en montagne, sœur jumelle de Cristina Favre-Moretti ;
 Isabelle Moretti, harpiste française ;
 Jean-Toussaint Moretti (1980 - ), joueur de football français ;
 Lisa Moretti (1961 - ), catcheuse américaine ;
 Lorenzo Moretti (2002-), joueur de football italien ;
 Luigi Moretti (1922-1991), épigraphiste italien ;
 Marino Moretti, (1885-1979), écrivain et poète italien
 
 Michèle Moretti, actrice française ;
 Nanni Moretti (1953 - ), réalisateur, scénariste et acteur de cinéma italien ;
 Paolo Moretti (1970 - ), joueur et entraîneur de basket-ball italien ;
 Raoul Moretti (1893-1954), musicien français ;
 Raymond Moretti (1931 - 2005), artiste ;
 Tobias Moretti (1959), acteur autrichien ;
 Vincenzo Moretti (1815-1881), cardinal italien ;
 Willie Moretti (1894 - 1951), parrain de la mafia italo-américaine du New Jersey de 1921 à 1941.

Voir aussi 
 Moretti, station balnéaire à Alger. 
 Birra Moretti, le nom d'une bière italienne